Mayte Alonso (Madrid, 1971)  és una escultora espanyola llicenciada en belles arts, en l'especialitat escultura, a la Universitat Complutense de Madrid. La seua formació es va ampliar amb estudis de soldadura i caldereria professional a l'Institut d'Educació Secundària de del districte de Barajas des de 1995. El 1999 participa en el II Taller d'Escultura de la Fundació Marcelino Botín. Santander, dirigit per Martín Chirino López. Va participar també en el Seminari d'Art i Noves Tecnologies en el Centre Gallec d'Art Contemporani de Santiago de Compostela, així com en el Simposi Internacional d'Escultura en Kyonggi, Corea del Sud. Més tard, l'any 2006 participa en el Taller d'escultura AlNorte '06, realitzat a Gijón, sota la direcció novament de Martín Chirino. Seminari d'Art i Noves Tecnologies al CGAC de Santiago o el Simposi Internacional d'Escultura en Kyonggi, Corea del Sud. En els últims anys ha gaudit de les Beques de Roma, París i la Casa de Velázquez i el seu treball ha obtingut diversos premis. Actualment viu i treballa a Madrid.

Premis i beques 
Al llarg de la seva carrera professional, Mayte Alonso ha rebut tant beques per estudiar i treballar com premis a la seva obra. Podem destacar entre d'altres:

 1993
 Beca Erasmus. Leeds Metropolitan University, Gran Bretanya. II Curs de Bachelor in Fine Arts.

 1994
 Beca de la fundació cultural MAPFRE. Curs "Dotze Conceptes Fonamentals de la Teoria de l'Art a l'Època Contemporània" per F. Calvo Serraller.

 1998
 Menció d'Honor XXII Certamen Nacional d'Escultura Caja Madrid. Madrid.
 2n Premi d'Escultura del Certamen Joves Creadors 1998. CC Conde Duque. Madrid.
 2n Premi d'Escultura. Premis Art Jove Latina'98. Madrid.
 Menció especial de Fotografia. Premis Art Jove Latina'98. Madrid.

 1999
 3r Premi d'Escultura. Premis Art Jove Llatina 1999. Madrid.
 Menció d'Honor XVIII Certamen Nacional de Pintura i Escultura "Vila de Parla".
 Menció d'Honor Premi Marià Benlliure d'Escultura CC Conde Duque. Madrid.

 2001
 Beca d'Arts Plàstiques del Ministeri de Cultura per al Col·legi d'Espanya a París. 2 
 Menció d'Honor Premi Marià Benlliure d'Escultura Premis Vila de Madrid.
 Primer Premi d'Escultura del Certamen Joves Creadors 2001. Museu de la Ciutat. Madrid.
 Primer Premi d'Escultura. Premis Art Jove Llatina 2001. Madrid.
 Accèssit a la I Biennal d'Escultura Riofisa. Galeria Quatre Disset. Madrid 

 2002
 Beca d'Escultura del Ministeri d'Afers Exteriors per l'Acadèmia Espanyola a Roma.
 Menció. IV Concurs d'Arts Plàstiques de la Chambre Officielle de Commerce d'Espagne a France.
 Premi Pámpana d'Or LXIII Exposició Internacional d'Arts Plàstiques de Valdepeñas. Ciutat Real.

 2003
 Beca d'Escultura de la Casa de Velázquez. Madrid.
 Temptacions d'Estampa.
 Accèssit del Premi Jove Fundació Universitat Complutense de Madrid.
 Primer Premi del V Certamen d'Escultura Pública Ciutat de Leganés, Madrid 
 Premi Adquisició de la XIV Certamen d'Escultura "Vila de Móstoles". Madrid.
 Primer Premi del Concurs Anual d'Arts Plàstiques de Majadahonda, Madrid.

 2004
 Primer Premi. VI Concurs d'Arts Plàstiques de la Chambre Officielle de Commerce d'Espagne a France 
 Preselecció Beca Fulbright in Fine Arts. nova York 
 Beca de Gravat. Fundació CIEC. Betanzos. La Corunya 

 2005
 1r Premi Certamen Nacional d'Escultura de Pinto. Madrid.
 Beca de Recerca artística. Fundació Valparaíso. Mojácar. Almeria 

 2006
 Ajuda a la Creació Artística Contemporània. Conselleria de Cultura. Junta d'Andalusia.
 "Arquitectura Sonora". Instal * lació Interactiva. Casa de Velázquez. Madrid. (Juny-juliol) 
 Germandats Escultòriques Mèxic-Espanya 2006. Museu d'Art Contemporani Ateneu de Yucatán. Mèrida. Mèxic.
 Premi d'Escultura Caixa Castella-la Manxa. adquisició 
 Finalista Obra Pública. IV Biennal Internacional d'Arts Plàstiques d'Alcorcón. Madrid 

 2007
 Guanyadora I Premi Internacional d'Escultura Pública. Sacejo. Oviedo 
 Finalista I Biennal d'Escultura de Valladolid. Patio Herreriano. Valladolid.
 Menció Especial Premi Arts Plàstiques de Navacerrada. Madrid.

 2008
 Residències Artístiques Creadors Iberoamericans a Mèxic. Agència Espanyola de Coop 
 Internacional per al Desenvolupament. Consell Nacional per a la Cultura i les Arts de Mèxic 
 Ajuda a la Creació Artística Contemporània. Conselleria de Cultura. Junta d'Andalusia.
 Finalista Premi Internacional d'Escultura Caixa d'Extremadura 
 Finalista Certàmens Art Contemporani 2008. Navacerrada. Madrid.

Activitat artística

Exposicions individuals 

 1998
 Café del Prado, Red de Arte Joven de la CAM, Madrid.
 Centro Puerta Bonita, Red de Arte Joven de la CAM, Madrid.
 Museo Tiflológico, ONCE, Red de Arte Joven de la CAM, Madrid.

 2001
 ARCO 01, Madrid .
 "El objeto reflejado", Galería Raquel Ponce, Madrid.
 2003 "Escenografías de la memoria", Galería Raquel Ponce, Madrid .
 2005"Arquitectura latente", Galería Travesía Cuatro, Madrid.
 2006 “Arquitectura Sonora” Casa de Velázquez. Madrid .

 2007
 “Paisajes Ausentes” Sala Campus Stellae. Leon.

 2008
 “Arquitectura Sonora”. Instal·lació Interactiva. Artenavas'08. Los Toriles. Navas del Marqués. Avila.

 2009
 "Caligrafías en el espacio", Galería Travesía Cuatro, Madrid.

 2010 "Caligrafías del espacio", Museo Barjola, Gijón, Asturias.

Exposicions col·lectives 

 1997 Exposición Totaje primer Día, El Taller, Madrid.

 1999
"La Forja en Villa Iris. II taller de escultura", Fundación Marcelino Botín, Santander, Cantabria.
 Segundo Salón Refractario, Galería Buades, Madrid.

 2000
“20 de Mil” Sala de Plaza de España de la CAM. Madrid. Itinerant.
“Férreas Voluntades”. Galería Raquel Ponce. Madrid.
“Con Otros Ojos”. 3a Exposición de Arte del Festival Internacional de Benicassim. Castellón.
“El Grupo de Villa Iris” Itinerant.
“Homenaje a Martín Chirino”. El Taller. Madrid.

 2001
 Generación 201, Caja Madrid (itinerant).
 "Viatge i diferència", Olot, Gerona.
 Symposium of Spanish Sculptors in Kyonggi, Corea del Sur.
 "Miradas, una secuencia fragmentada", Sala Martín Chirino, San Sebastián de los Reyes, Madrid.
 "Je mange la cuisine", Cité Universitaire Internationale, París, Francia.

 2002
 "La forja en Villa Iris", Alicante.
 “Acción Renacimiento Año 0", frente al Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid.
 "Homenaje a Martín Chirino", El Taller, Madrid.
 "Con otros ojos", Tercera exposición de arte del Festival Internacional de Benicassim, Castellón.
 "Férreas voluntades", Galería Raquel Ponce, Madrid.
 "20 de mil", Sala de Plaza de España de la CAM, Madrid (itinerante) .
 Centro Cultural La Vidriera, Camargo, Cantabria.
 "En torno a Martín Chirino", Galería Atlántica Centro de Arte, La Coruña.
 Exposición de Becarios 2001/2002. C. C. Conde Duque Madrid y Academia Española en Roma.
 Grupo Noventa y Nueve. Sala de las Vidrieras. Camargo (Cantabria) .
 NOI. Instituto Cervantes. Nápoles.

 2003
 ARCO Stand: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Madrid .
 ESTAMPA. Stand: ARTSUR.
 “Artevino”. Bodegas Osborne. Malpica de Tajo. Toledo .
 "De Ànima, Galería de Retrats”. Reial Academia de Bones Lletres. Barcelona .
 Grupo Noventa y Nueve. Sala Agustí Massana del Poble Espanyol, Montjuïc. Barcelona.
 ESTAMPA, Stand Artsur.
 ARCO 03, Madrid (Stand del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 2004
 “Entrelíneas”. Galería Cuatro Diecisiete. Madrid.
 “Becarios de Artes Plásticas. Colegio de España en París IV”. Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Madrid.
 ESTAMPA. Stand: ARTSUR .
 “ArteNavas”. Navas del Marqués. Ávila.

 2005
 ARCO 05. Galería Travesía Cuatro. Madrid.
 “Becarios de Artes Plásticas. Colegio de España en París IV”. Instituto Cervantes. París.
 ESTAMPA. Stand: ARTSUR .
 “ArteNavas”. Navas del Marqués. Ávila .
 Grupo Noventa y Nueve. Centro de Escultura de Candás, Museo Antón. Candás, Asturias.

 2006
 ARCO 06. Galería Travesía Cuatro. Madrid.

 2007
 “Escultura: Arte y pasión”, Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, Candás, Asturias.
 ARCO 07. Galería Travesía Cuatro. Madrid.
 “De sol a sol”. Fundación Artsur. Madrid .

 2008
 "Arte y pasión", Fundación Artsur, Madrid.
 Primera Muestra de Arte Iberoamericano. Centro Nacional de las Artes. México DF y Centro.
 Cultural de España. México DF. Itinerancia por Iberoamérica.
 ARCO 08. Galería Travesía Cuatro. Madrid.

 2009
 “Espacio, Arte y Mujer” Casa de Cultura. Collado Villalba. Madrid.
 Centro Cultural de España, México D.F., (itinerante por Iberoamérica)
 "Primera muestra de arte Iberoamericano", Centro Nacional de las Artes, México D.F. y Centro Cultural de España, México D.F. (itinerante por Iberoamérica)

 2010 "Escultura contemporánea en el Bosque de Acero", Bosque de Acero, Cuenca.

Obres públiques 

 “El Rincón de las Horas”. Escultura, Parque Español de Kwanju, Kyonggi, Corea del Sur.
 2003 “La Arqueología de las Cosas VI: el Secreto de las Fuentes”. Reales Atarazanas. Sevilla.
 2004 “La Arqueología de las Cosas VI: el Secreto de las Fuentes”. Casa de Velázquez. Madrid.
 “Lugar de encuentro IV”, 2005, parque del barrio Campo de Tiro, Leganés, Madrid.
 2006 “Arquitectura Sonora” Casa de Velázquez. Madrid.
 “Arcos transitables”, 2007, Parques de los Charcones, Paseo del Alparrache, Navalcarnero, Madrid.
 Construcción para un encuentro, 2008, La Losa, Oviedo.
 “Lugar de Encuentro V”. Museo Escultura al Aire Libre. Ceutí. Murcia.
 Salón Internacional del Grabado y las Ediciones de Arte Contemporáneo. Tentaciones de ESTAMPA 2003 “Escenografías de la memoria III”.

Referències 

Escultors madrilenys